Мэйр — фамилия. Известные носители:

 Мэйр, Адам (; род. 1979) — канадский хоккеист, правый нападающий клуба АХЛ «Спрингфилд Фэлконс».
 Мэйр, Даллас (более известен как Джек Кетчам; 1946—2018) — американский писатель в жанре ужасов.
 Мэйр, Джессика () (род. 1984) — канадская кёрлингистка.
 Мэйр, Питер (; 1951—2011) — ирландский политолог, профессор сравнительной политологии.